Niderlandy (właściwie Królestwo Niderlandów) – państwo, w którego skład wchodzą: kontynentalna Holandia, Aruba, Curaçao i Sint Maarten
 Niderlandy – kraina historyczna na terytorium dzisiejszego Beneluksu